Oberdisse ist der Name von:

 Eckard Oberdisse (* 1938), deutscher Pharmakologe
 Karl Oberdisse (1903–2002), deutscher Mediziner